Есватини е разделен на 4 района:

Източници